Borkuszki (gmina Jaszuny) − wieś na Litwie, w gminie solecznickiej
 Borkuszki (gmina Turgiele) − wieś na Litwie, w gminie solecznickiej